Marstonia är ett släkte av snäckor. Marstonia ingår i familjen tusensnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tusensnäckor
Marstonia